Ekker ist der Familienname folgender Personen:
 Balázs Ekker (* 1977), ungarischer Profitänzer
 Ernst A. Ekker (1937–1999), österreichischer Schriftsteller
 Evert Cornelis Ekker (1858–1943), niederländischer Landschaftsmaler
 Leslie Ekker (* 1955), US-amerikanischer Filmtechniker

Ekker ist Bestandteil von:
 In Ekker, algerische Oase in der Sahara und ehemaliges militärisches Versuchszentrum

Siehe auch:
 Ecker (Begriffsklärung)
 Eker